Emma – nome proprio di persona femminile
 283 Emma – asteroide della fascia principale
 EMMA – rivista femminista fondata nel 1977 da Alice Schwarzer
 Emma - Una storia romantica – manga di Kaoru Mori
 Emma – città statunitense nel Missouri
 Emma – romanzo di Jane Austen
 E.M.M.A. – gruppo musicale svedese
 EMMA (Ethnic Multicultural Media Academy) – associazione contro la discriminazione, assegnatrice degli EMMA Awards

Cinema e televisione 
 Emma – film TV del 1996 diretto da Diarmuid Lawrence 
 Emma – film del 1996 diretto da Douglas McGrath
 Emma – miniserie TV del 2009
 Emma. – film del 2020 diretto da Autumn de Wilde

Persone 
 Emma – cantante britannica (1974-)
 Emma – cantante italiana (1984-)
 Emma – wrestler australiana